The Sheik – wrestler statunitense il cui vero nome era Edward George Farhat
 Lo sceicco (The Sheik) – film muto del 1921 diretto da George Melford
 Joseph Cabibbo, noto anche come "The Sheik" – wrestler siriano